Formuła E Sezon 2021/2022 – ósmy sezon Formuły E. Sezon rozpoczął się 28 stycznia 2022 w Ad-Dirijji, a zakończył się 14 sierpnia w Seulu. 

Mistrzostwo świata kierowców wywalczył Stoffel Vandoorne, natomiast tytuł mistrzowski wśród zespołów po raz drugi zdobyła ekipa Mercedes-EQ Formula E Team. Był to ostatni sezon z użyciem tych samochodów, gdyż od sezonu 2022/2023 mają zostać wprowadzone samochody trzeciej generacji

Lista startowa

Zmiany przed rozpoczęciem sezonu

Zmiany wśród zespołów 
 30 listopada 2020, Audi ogłosiło odejście z Formuły E po sezonie 2020/2021. 
 2 grudnia 2020, BMW poinformowało, że po sezonie 2020/2021 opuści Formułę E. Zespół Andretti Autosport, który dotychczas współpracował z niemieckim producentem, podpisał umowę na używanie napędu BMW w sezonie 2021/2022.
 Firma Avalanche została sponsorem tytularnym Andretti Autosport.
 Firma Envision Group została nowym właścicielem zespołu Envision Virgin Racing, zmieniając jego nazwę na Envision Racing.
 Firma Tata Consultancy Services została sponsorem tytularnym Jaguar Racing, zmieniając jego nazwę na Jaguar TCS Racing.

Zmiany wśród kierowców 
 Po sezonie 2020/2021, Oliver Rowland odszedł z zespołu Nissan e.dams, przechodząc do zespołu Mahindra Racing, w miejsce Alexa Lynna. Miejsce Rowlanda w ekipie Nissan e.dams zajmie Maximilian Günther, zaś miejsce Niemca w zespole Avalanche Andretti Autosport zajął Oliver Askew.
 W związku z wycofaniem się Audi, Lucas Di Grassi przeniósł się do ekipy Venturi, zastępując Normana Nato.
 Po sezonie 2020/2021, René Rast postanowił powrócić do serii DTM.
 Antonio Giovinazzi zastąpi Joela Erikssona w zespole Dragon/Penske Autosport.
 Po sezonie 2020/2021, Tom Blomqvist odszedł z ekipy NIO 333 FE Team i postanowił startować w serii IMSA SportsCar Championship. Jego miejsce zajął Dan Ticktum.

Zmiany w trakcie sezonu

Zmiany wśród kierowców 
 Podczas ePrix Londynu Sam Bird doznał złamania nadgarstka – na rundę w Seulu zastąpił go Norman Nato.
 Po pierwszym wyścigu o ePri Seulu Antonio Giovinazzi doznał kontuzji ręki – na finałową eliminację zastąpił go Sacha Fenestraz.

Kalendarz 
Prowizoryczny kalendarz na sezon 2021/2022 został opublikowany 8 lipca 2021 roku. 15 października 2021 zmodyfikowano kalendarz. 15 grudnia 2021 dokonano kolejnej modyfikacji

Zmiany w kalendarzu

Przed sezonem 
 W kalendarzu pojawią się wyścigi w Seulu i Dżakarcie. Rundy te były zaplanowane w sezonie 2019/2020, jednak zostały one odwołane ze względu na pandemię COVID-19.  
 ePrix Paryża nie znalazło się w kalendarzu w sezonie 2021/2022. Wyścig w stolicy Francji powróci do kalendarza w sezonie 2022/2023 i ma być rozgrywany co dwa lata.
 Wyścig w stolicy Meksyku powróci do kalendarza Formuły E. W sezonie 2020/2021 meksykańska runda Formuły E odbywała się w Puebli. 
 Wyścigi w Berlinie i Rzymie miały pierwotnie być pojedynczą rundą, ostatecznie powrócono do koncepcji podwójnej rundy.
 Pierwotnie w kalendarzu na sezon 2021/2022 miał znaleźć się wyścig w Kapsztadzie, który byłby pierwszą rundą Formuły E w Południowej Afryce. Ostatecznie, po modyfikacji wyścig został zdjęty z prowizorycznego kalendarza.

W trakcie sezonu 
 W kalendarzu znalazł się wyścig w Vancouver, który miał być pierwszym wyścigiem Formuły E w Kanadzie od sezonu 2016/2017. Obiektem zmagań miał być tor położony w dzielnicy False Creek, której większość użyto wcześniej podczas wyścigów Champ Car. 23 kwietnia 2022 organizatorzy poinformowali o odwołaniu wyścigu. 
 Do kalendarza powrócił po dwóch latach wyścig w Marrakeszu, zastępując odwołany wyścig w Kanadzie.

Wyniki

Klasyfikacje 
Punkty są przyznawane według następującego klucza:

Kierowcy 

Uwagi:
Pogrubienie – PPKursywa – Najszybsze okrążenie* – FanBoost† – Kierowca, który nie ukończył wyścigu, ale przejechał 90% dystansu wyścigu

Zespoły 

Uwagi:
Pogrubienie – PPKursywa – Najszybsze okrążenie* – FanBoost† – Kierowca, który nie ukończył wyścigu, ale przejechał 90% dystansu wyścigu

Zmiany

Przepisy techniczne 
 Maksymalna moc wyjściowa samochodów w wyścigach wzrośnie do 220 kW, o dwadzieścia więcej niż dotychczas. Moc w trybie ataku ma wzrosnąć z 235 do 250 kW.

Przepisy sportowe 
 Sezon 2021/2022 przyniósł zmianę formatu kwalifikacji. W tej sesji, kierowcy podzieleni na dwie grupy będą mieli po kilka prób na wykonanie najszybszego okrążenia. Najlepszych czterech kierowców z pierwszej i drugiej grupy będą rywalizować systemem pojedynkowym, a zdobywcą pole position zostanie zwycięzca ostatniego pojedynku. Pozostałe pozycje będą oparte na sukcesach w czasie pojedynku lub czasach okrążeń.
 Wyścig może zostać przedłużony o dziesięć minut, jeśli na torze pojawi się samochód bezpieczeństwa, bądź zostanie wywieszona żółta flaga na całym torze.

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

2021 w Formule E